Лишани могу бити:

 Лишани (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Лишани (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република

Види још 
 Лишане